Violantino Afonso Rodrigues (Minas Gerais, c. 1925 — ) foi um médico e político brasileiro.

Foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores e prefeito municipal de Joinville entre 5 de março de 1982 e 1 de fevereiro do ano seguinte.

Trajetória
Primeiro dos médicos mineiros a desembarcar em Joinville, Violantino dividiu a medicina com a política. 

Em 1972, em sua primeira eleição, recebeu expressiva votação como vereador, e já começou como presidente da Câmara Municipal. Sua amizade com o prefeito Pedro Ivo e com o então candidato Luiz Henrique da Silveira, contribuíram para que ele fosse o candidato a vice-prefeito na eleição de 1976. Com a renúncia de Luiz Henrique para concorrer a deputado federal, Violantino assumiu a prefeitura em 1982, durante seis meses, até 1983. Uma de suas obras mais lembradas como prefeito foi transformar parte da rua do Príncipe em “calçadão”.

Ao deixar a prefeitura em 1983, nunca mais retornou à política.

Ver também
Lista de prefeitos de Joinville

Naturais de Minas Gerais
Prefeitos de Joinville
Vereadores de Joinville